Le Prix de la Nonette est une course de galop catégorisée groupe II. L'épreuve est ouverte aux pouliches de trois ans et se dispute sur la distance de 2000 mètres.

Palmarès

Références